Jezeřany bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Jezeřany, Ortsteil von Jezeřany-Maršovice, Okres Znojmo
 Jezeřany (Veltruby), Ansiedlung von Veltruby, Okres Kolín